Aguaviva település Spanyolországban, Teruel tartományban.

Népesség

Jegyzetek

További információk 

Teruel tartomány települései
Bottal létrehozott spanyol település cikkek